John  Henson est un nom porté notamment par :
  (1965-2014), marionnettiste américain, fils de Jim Henson ;
 John Henson (1967-), acteur, scénariste, producteur et animateur d'émission américain ;
 John Henson (1990-), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi